Eggers är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 Alice Kassius Eggers (född 1980), svensk författare
 Birgit Eggers (1913−2002), svensk skådespelare
 Carl Eggers (1787–1863), tysk målare
 Catrin Eggers (född 1943), svensk skådespelare
 Dave Eggers (född 1970), amerikansk författare
 Elina Eggers (född 1987), svensk simhoppare
 Friedrich Eggers (1819–1872), tysk konsthistoriker
 Henrik Frans Alexander von Eggers (1844−1903), dansk botaniker
 Jacob von Eggers (1704−1773), svensk militär
 Kurt Eggers (1905−1943), tysk diktare och SS-man
 Maria Eggers (född 1969), svensk skådespelare
 Olga Eggers (1875−1945), dansk författare
 Per Eggers (född 1951), svensk skådespelare
 Peter Eggers (född 1980), svensk skådespelare

Se även 
 Lake Eggerssjö i Antarktis
 Hotel Eggers –  hotell i Göteborg
 Egger – efternamn
 Eggert – efternamn

Svenska efternamn
Tyska efternamn